Hypoptopomatinae – podrodzina sumokształtnych ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Obejmuje ok. 140 gatunków stosunkowo małych ryb, osiągających rozmiary od 2 do 10,5 cm, większość gatunków ma 3–6 cm długości standardowej (SL) u dorosłych osobników.

Występowanie 
Zasiedlają słodkie wody Ameryki Południowej – od Wenezueli po północną Argentynę.

Systematyka 
Rodzaje zaliczane do Hypoptopomatinae podzielono na plemiona Hypoptopomatini i Otothyrini. Monofiletyzm ostatniego został zakwestionowany, a w wyniku dalszych badań genetycznych Otothyrini zostało wyodrębnione do nowej podrodziny Otothyrinae.

Pozycja podrodziny Hypoptopomatinae w obrębie zbrojnikowatych:

Podrodzinę Hypoptopomatinae w nowym znaczeniu reprezentują rodzaje:
 Acestridium
 Chauliocheilos
 Gymnotocinclus
 Hypoptopoma
 Lampiella
 Leptotocinclus
 Macrotocinclus
 Nannoptopoma
 Nannoxyropsis
 Niobichthys
 Otocinclus
 Oxyropsis
 Plesioptopoma
 Pseudotocinclus

Początkowo do tej podrodziny zaliczano jeszcze Rhinolekos, przez innych autorów klasyfikowanego w Otothyrinae.

Uwagi

Przypisy